Jacques Auscher (1837-1924) grand-rabbin à Besançon ; 
 Jean Auscher (c. 1880, Nancy - c. 1950), artiste, caricaturiste et illustrateur français ;
 Paul Auscher (1866-1932), architecte français

Patronyme allemand
Patronyme juif